Dowlasz ist der Familienname folgender Personen:

Błażej Dowlasz (* 1978), polnischer Komponist, Pianist und Klangkünstler
Bogdan Dowlasz (* 1949), polnischer Akkordeonist, Musikpädagoge und Komponist